Redator publicitário ou copywriter (termo original em inglês), é o profissional de comunicação responsável pela criação do conteúdo das peças publicitárias. Entende-se por copywriting como o conjunto de técnicas focadas em vendas e conversão.

O redator publicitário trabalha em agências de publicidade (mas pode ser freelancer) e exerce a função de criativo em parceria com o diretor de arte. Em conjunto, formam a dupla de criação, uma equipe encarregada de criar e conceber ideias a partir do posicionamento definido pela agência para atender à necessidade apontada pelo marketing do cliente.

A dupla de criação responde diretamente para o diretor de criação, responsável pela aprovação e direcionamento criativo das ideias apresentadas no departamento criativo.

Além da autoria criativa de peças publicitárias e seus conteúdos, o profissional responsável pelas palavras, termos, traços estilísticos, discurso, e tudo mais que se refere à linguagem empregada nas peças, de acordo com a temática eleita para a campanha. Uma das principais atribuições do redator publicitário é conceituar: criar e estabelecer a linha comunicativa que vai traduzir o conceito definido pela equipe de criação.

O salário de um redator varia de acordo com o nível de experiência e dos projetos que ele assume, em média a remuneração começa na faixa dos R$ 2.000,00 e pode ultrapassar os R$ 10.000,00. Além de bonificações.

Ver também

 Criação publicitária
 Publicidade
 Diretor de arte

Ligações externas
Quanto Ganha Um Copywriter?

Publicidade